Ascherson ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Ascherson (1832–1904), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar
 Ferdinand Moritz Ascherson (1798–1879), deutscher Mediziner und Botaniker
 Neal Ascherson (* 1932), schottischer Journalist
 Paul Friedrich August Ascherson (1834–1913), deutscher Botaniker, Historiker, Ethnograph und Sprachforscher